

Codici 
 SS-8 – nome in codice NATO di SS-8 Sasin, missile sovietico R-9 Desna

Trasporti 
 SS 8 – Strada statale 8 Via del Mare (Italia)
 Strada statale 8  – strada statale polacca